Papstkreuz bezeichnet:

 ein dreiarmiges Kreuz, siehe Papstkreuz  (Heraldik)
 ein Denkmal im Wiener Donaupark, siehe Papstkreuz (Wien)
 ein Denkmal am Äußeren Burgtor in Wien, siehe Äußeres Burgtor (Wien)#Papstkreuz

Päpstliches Kreuz bezeichnet:

 das Weihe- oder Apostelkreuz, welches bis zur Reformation auch als päpstliches Hoheitszeichen diente.